Blanker Teich steht für
 Blanker Teich (Jüterbog), Gewässer bei Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Blanker Teich (Michendorf), Gewässer bei Michendorf, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

siehe auch
 Blanke-Teich, Gewässer bei Wennigsen (Deister), Region Hannover, Niedersachsen